Grinbergas ist der Familienname folgender Personen:

 Gustas Grinbergas (* 2003), litauischer Rennfahrer
 Janis Grinbergas (1925–2013), lettischer Basketballspieler- und -trainer, Basketball- und Handballschiedsrichter, Handballtrainer und -funktionär